La Femme du pasteur (La Femme du prédicateur au Québec ; The Preacher's Wife) est un film américain de Penny Marshall sorti en 1996.
 La Femme du pasteur est un roman de l'écrivain finlandais Juhani Aho (1893).